The Last Word ist der Titel folgender Filme:
 The Last Word, Originaltitel von Fort Travis – Ein Mann geht seinen Weg, US-amerikanische Filmkomödie von Roy Boulting (1979) 
 The Last Word, Originaltitel von Story Stripper – Schmutzige Zeilen, US-amerikanischer Kriminalthriller von Tony Spiridakis (1995) 
 The Last Word (2003), US-amerikanische Filmkomödie von Tim McCusker (2003) 
 The Last Word (2008), US-amerikanische Filmkomödie von Geoffrey Haley (2008)
 The Last Word, Originaltitel von Zu guter Letzt (2017), US-amerikanische Filmkomödie von Mark Pellington (2017)

Siehe auch:
 Das letzte Wort, Begriffsklärung

 Last Word, Begriffsklärung